

Album 

 Beautiful Day est un album de Jackie Wilson.

Chanson 

 Beautiful Day est une chanson du groupe U2 ;
 Beautiful Days est une chanson du groupe Venus.